CWI, sigle composé des trois lettres C, W et I, peut faire référence à :
 Centrum voor Wiskunde en Informatica, un centre de recherche international en mathématiques et informatique à Amsterdam aux Pays-Bas ;
 Computer Wheelchair Interface, une interface permettant le pilotage d'un fauteuil roulant électrique ;
 CWI S.A.S., une société située à Dingsheim dans le Bas-Rhin (France).